Алтамар има више значења:

 Алтамар (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Алтамар (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику